Bodine bezeichnet:

 Bodine, niederländische Rockband
 Bodine Aluminum, US-amerikanisches Unternehmen 

Bodine ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Bodine (* 1948), US-amerikanische Diplomatin
 Brett Bodine (* 1959), US-amerikanischer Rennfahrer
 Geoff Bodine (* 1949), US-amerikanischer Rennfahrer
 Joseph Lamb Bodine (1883–1950), US-amerikanischer Jurist
 Robert N. Bodine (1837–1914), US-amerikanischer Politiker
 Russell Bodine (* 1992), US-amerikanischer Footballspieler
 Todd Bodine (* 1964), US-amerikanischer Rennfahrer